Suzliman ist der Familienname folgender Personen:

 Zulfadhmi Suzliman (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Zulqarnaen Suzliman (* 1998), singapurischer Fußballspieler